Aileen Frisch (1992-), lugeuse allemande
 Anton von Frisch (1849  1917), chirurgien autrichien
 Arno Frisch (* 1975), acteur autrichien
 Céline Frisch (* 1974), claveciniste française
 Cyrus Frisch (* 1969), réalisateur hollandais
 Didrik Frisch (1835-1867), peintre danois
 Edmond (Gustave) Frisch, comte de Fels (1858  1951), prince de Heffingen 
 Efraim Frisch (1873-1942), écrivain et journaliste de langue allemande
 Frankie Frisch (1898  1973), joueur américain de baseball
 Georges Frisch, rameur d'aviron français
 Hartvig Frisch (1893-1950), homme politique danois
 Jean-Christophe Frisch, flûtiste et chef d'orchestre français
 Johann Christoph Frisch (1737-1815), peintre allemand
 Johann Leonhard Frisch (1666  1743), naturaliste et entomologiste allemand
 Just Leopold Frisch (1714  1789), naturaliste allemand
 Karl (Ritter) von Frisch (1886  1982), zoologiste autrichien
 Marie von Frisch (1844  1925), épouse d'Anton von Frisch
 Max Frisch (1911  1991), architecte et écrivain suisse
 Otto (Robert) Frisch (1904  1979), physicien autrichien
 Ragnar (Anton Kittil) Frisch (1895  1973), économiste norvégien
 Uriel Frisch (* 1940), physicien français

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif